Casa de les Punxes o Casa Terradas, edifici de Barcelona dissenyat per l'arquitecte modernista Josep Puig i Cadafalch
 Casa de les Punxes (Valls), edifici del municipi de Valls (Alt Camp) 
 Casa de les Punxes o Torre de les Punxes, xalet al veïnat de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols (al Baix Empordà)